Gobo (stad), een stad in Japan
gobo (belichting), een techniek gebruikt voor belichting
Gobo, een personage uit De Freggels
Gobo (Kameroen), een district in Kameroen